

Biografia 
Attivo nel giornalismo musicale collabora, dalla metà degli ottanta, con diverse testate tra le quali: Metal Hammer (versione italiana), Guitar Club, H/M, Drum Club, dal 2009 è direttore e editore di Rock Hard Italia, versione italiana di Rock Hard e della collana di narrativa Ambrosia.

Parallelamente al giornalismo porta avanti da alcuni anni una carriera da scrittore, inizialmente relegata all'ambito musicale, con la pubblicazione di alcune monografie, e che in seguito si sposta anche nella narrativa  noir, thriller, horror e fantascientifica.

Suona la chitarra dal 2008 nel gruppo rock metal Koza Noztra, con i quali ha pubblicato due album, quattro ep e una compilation.. Precedentemente ha suonato con i Loverwolf con i quali nel 2000 ha pubblicato un ep intitolato "...4 Steps In The Wood", su etichetta indipendente Feed Me More Records. Sempre su Feed Me More Records pubblica con il gruppo Trans Europa Express gli album L'Inferno dei Trans Europa Express (2002) e Domenica in TV (2005).

Nel 2015, partecipa al ToHorror Film Fest con la sceneggiatura Chiamate il 666.

Opere

Saggistica musicale 
Deep Purple 2004 Editori Riuniti ISBN 8835955157
Iron Maiden 2004 Editori Riuniti ISBN 8835955165
La  storia del rock - Smoke on the water 2005 Editori Riuniti ISBN 9788835956235
Le canzoni dei Metallica 2006 Editori Riuniti ISBN 9788835957348
L'era del Metallo Pesante 2021 (Edizioni BMS)

Saggistica 
Il Lato oscuro 2014 Edizioni BMS

Narrativa 
La stirpe del Sole Nero 2012 Collana Ambrosia Edizioni BMS
Il morbo della strega 2015 Collana Ambrosia Edizioni BMS ISSN 22801529
La teoria del complotto 2017 Collana Ambrosia Edizioni BMS
Ombre Metalliche 2017 (raccolta di racconti) Edizioni BMS
Le Streghe di Futura 2020 Collana Ambrosia Edizioni BMS

Discografia

Con i Loverwolf
 "...4 Steps In The Wood" (ep) - 2000 - Feed Me More Records

Con i Trans Europa Express 
 "L'Inferno dei Trans Europa Express" - 2002 - Feed Me More Records
 "Domenica in Tv" - 2005 - Feed Me More Records

Con i Koza Noztra
 Koza Noztra - 2008
 Humanitas (ep) - 2010
 Tragedia della follia in un supermercato dell' hinterland - 2011
 Strategia della tensione (compilation) - 2012
 Cronaca Nera Pt.1 (ep) - 2013 
 Cronaca Nera Pt.2 (ep) - 2014
 Sancta Delicta-Atto I (ep) - 2015
 Sancta Delicta-Atto II (ep) - 2019

Note

Collegamenti esterni

https://www.heavymetalheaven.it/2016/02/22/recensione-koza-noztra-koza-noztra/
http://www.metallized.it/recensione.php?id=9058
https://www.italiadimetallo.it/recensioni/10689/koza-noztra/cronaca-nera-pt1
https://www.aristocraziawebzine.com/recensioni/koza-noztra-cronaca-nera-pt-1/
https://metalitalia.com/album/koza-noztra-cronaca-nera-parte-ii/
http://www.metalwave.it/recensione.php?id=5921&band=Koza%20Noztra&titolo=cronaca-nera-pt-ii
http://www.freakoutmagazine.it/29-04-2014/music-mag/recensioni/56609/koza-noztra-cronaca-nera-parte-ii-autop-il-manifesto-piu-oscuro-del-metal-italiano/
https://www.iyezine.com/koza-noztra-sancta-delicta-atto-i
https://www.rockandmetalinmyblood.com/recensioni/koza-noztra-sancta-delicta-atto-i/2015-independent/2190/
https://metalitalia.com/album/koza-noztra-sancta-delicta-atto-i/
http://www.metalwave.it/recensione.php?id=9260
https://www.truemetal.it/recensioni/sancta-delicta-atto-ii
https://loudandproud.it/koza-noztra-sancta-delicta-atto-ii/
http://www.italiadimetallo.it/recensioni/16031/koza-noztra/sancta-delicta-atto-i
https://daily-connor.blogspot.com/2018/07/il-morbo-della-strega-recensione.html
http://www.rock-metal-essence.com/2014/01/maurizio-de-paola-intervista.html
http://www.fantascienza.com/19852/con-il-morbo-della-strega-torna-ambrosia-in-edicolahttps
https://www.metalforce.it/recensioni/ombre-metalliche-recensione-del-libro-maurizio-de-paola-027849
https://www.systemfailurewebzine.com/maurizio-de-paola-ci-parla-di-ombre-metalliche-e-di-tanto-altro/
https://daily-connor.blogspot.com/2018/03/la-teoria-del-complotto-recensione.html
http://www.heavymetalmaniac.it/2021/09/recensione-libro-lera-del-metallo.html